

Ґоґолевко — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґоґолевко — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства